Västra Strö kan syfta på:

 Västra Strö socken – en socken i Skåne, innan 17 april 1885 Strö socken
 Västra Strö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951, innan 17 april 1885 Strö landskommun
 Västra Strö församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002, innan 17 april 1885 Strö församling
 Västra Strö kyrka – en kyrka i byn Västra Strö
 Västra Strö – kyrkby i Östra Strö socken
 Västra Strö distrikt – ett distrikt i Eslövs kommun och Skåne län